МТФ колхоза имени Калинина — посёлок в Черноярском районе Астраханской области в составе Старицкого сельсовета.

География и климат 
Расположен в зоне полупустини, на правом берегу реки Волга, между сёлами Старица и Зубовка, в 15 километрах к северу от районного центра села Чёрный Яр. Климат сухой, жаркий.

Население

Экономика 
Основным занятием населения является сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Черноярского района